Bojana Milenković – pallavolista serba
 Borko Milenković – calciatore serbo
 Nikola Milenković – calciatore serbo
 Ninoslav Milenković – ex calciatore bosniaco